A Taça CERS de 2012/13 foi a 33ª edição da Taça CERS organizada pela CERH.

Equipas da Taça CERS 2012/13
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
As duas mãos da Pré-eliminatória foram disputados nos dias 10 e 24 de Novembro de 2012

-* Após prolongamento (golo de ouro)

Fase Final 

a.p.-Após prolongamento (Golo de Ouro)

Final Four

Meias Finais

Final

Ligações Externas
CERH website
CERH twitter

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

2013 no hóquei em patins
Taça CERS